Graham är ett engelskt efternamn.

Personer med efternamnet Graham

 Andrew Graham (1815–1908), irländsk astronom
 Arthur Graham (född 1952), skotsk fotbollsspelare
 Ashley Graham

 Barry Graham (född 1954), brittisk trummis
 Benjamin Graham (1894–1976), amerikansk ekonom
 Bill Graham (1939–2022), kanadensisk politiker och utrikesminister
 Billy Graham (1918–2018), amerikansk evangelist
 Bob Graham (född 1936), amerikansk politiker, demokrat, guvernör för Florida
 Brendan Graham (född 1945), irländsk kompositör

 Clifford Graham (1900–1986), kanadensisk boxare
 Caroline Graham (född 1931), brittisk författare

 Dan Graham (1942–2022), amerikansk konstnär
 Danny Graham (född 1985),engelsk fotbollsspelare
David Graham (född 1946), australisk golfspelare
Derrick Graham (född 1967), amerikansk utövare av amerikansk fotboll
 Dirk Graham (född 1959), kanadensisk ishockeyspelare

Ed Graham (född 1977), brittisk trumslagare
 Elizabeth Jennings Graham (död 1901)

Frank Porter Graham (1886–1972), amerikansk politiker, demokrat, senator för North Carolina
Franklin Graham (född 1952), amerikansk evangelist

George Graham (1673–1751), engelsk ur- och instrumentmakare
George Graham (fotbollsspelare) (född 1944), skotsk fotbollsspelare
Gerald Graham (1831–1899), brittisk general
Gwethalyn Graham (1913–1965), kanadensisk författare
 Glenn Graham (1904–1986), amerikansk stavhoppare

 Harry Graham (1874–1936), engelsk författare
Heather Graham (född 1970), amerikansk skådespelare och fotomodell
Heather Graham (författare) (född 1953), amerikansk författare
Horace F. Graham  (1862–1941), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Vermont

Jaki Graham (född 1956), brittisk sångerska
 James Graham, flera personer
 James Graham (sexolog) (1745–1794), skotsk sexolog och elektroteraput
 James Graham, 2:e baronet (1792–1861), brittisk politiker
 James Graham, 5:e earl av Montrose (1612–1650), skotsk militär
 John Graham, flera personer
 John Graham, 3:e earl av Montrose (omkring 1547–1608), skotsk statsman
 James Graham, 1:e hertig av Montrose
 James Graham, 1:e markis av Montrose
 James Graham, 3:e hertig av Montrose
 James Graham, 4:e hertig av Montrose
 John Graham, 1:e viscount Dundee (1648–1689), skotsk militär

Katerina Graham (född 1989), amerikansk skådespelare, sångare, skivproducent, dansare och fotomodell
Katharine Graham (1917–2001), amerikansk publicist och chefredaktör
 Kelvin Graham (född 1964), amerikansk kanotist
Kim Graham (född 1971), amerikansk kortdistanslöpare

Larry Graham (född 1946), amerikansk musiker
Lauren Graham  (född 1967), amerikansk skådespelare
Leslie Graham (1911–1953), brittisk racerförare
Lindsey Graham (född 1955), amerikansk politiker, kongressrepresentant och senator för South Carolina
Lou Graham (född 1938), amerikansk golfspelare

Martha Graham (1894–1991), amerikansk dansare och koreograf

 Paul Graham, flera personer
 Paul Graham (fotograf) (född 1956), brittisk fotograf
 Paul Graham (programmerare) (född 1964), amerikansk programmerare

 Rag'n'Bone Man
Richard Graham (1648–1695), skotsk politiker
Robert Graham (jordägare), en av Jakob I av Skottlands mördare
Robin Lee Graham (född 1949), amerikansk seglare
Ronald Graham (1935–2020), amerikansk matematiker

 Sam Graham (1868–1940), svensk ingenjör och företagsledare
 Sarah Graham (1854–1899), kanadensisk frälsningssoldat och psalmförfattare
 Stedman Graham (född 1951), amerikansk författare och affärsman
 Stephen Graham (född 1973), brittisk skådespelare
 Stuart Graham (född 1946), svensk (?) företagsledare
 Susana Meza Graham (född 1976), svensk chef inom dataspelsbranschen
 Sylvester Graham (1794–1851), amerikansk predikant och författare

Thomas Graham (1805–1869), skotsk kemist och fysiker
 Thomas Graham, 1:e baron Lynedoch (1748–1843), skotsk officer och politiker
 Tim Graham (född 1939), brittisk friidrottare
 Treveon Graham (född 1993), amerikansk basketspelare
 Trevor Graham (född 1964), jamaicansk löpare

 William Graham (1887–1932), brittisk ekonom och politiker
 William Alexander Graham (1804–1875), amerikansk politiker, guvernör och senator för North Carolina
 Winston Graham (1910–2003), brittisk författare
 William Graham Sumner
 Winthrop Graham (född 1965), jamaicansk häcklöpare

Skotska efternamn